Олена Весніна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Медісон Кіз.

Кіз зрештою виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Анджелік Кербер з рахунком 6–3, 3–6, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw 

Aegon Internationalandnbsp;- Singles
2014